Wart steht für:
 Wart (Aufseher), eine Person, die im Auftrage anderer für eine Einrichtung oder Personengruppe verantwortlich ist

Geographie:
 Wart (Altensteig), ein Stadtteil von Altensteig im Landkreis Calw
 Wart, Landschaft im Südburgenland s. z. B. Neuhaus in der Wart
 Wart (Berg), 2068 m, Berg im Kanton St. Gallen
Wart (Flurname) ehemaliger Wachtturm, Schwarzenburg, Kanton Bern, Schweiz

Personen:
 Freek van der Wart (* 1988), niederländischer Shorttracker
 Gertrud von Wart († 1322), Ehefrau des Freiherren Rudolf von Wart
 Isaac Van Wart (1762–1828; auch Van Wert), Soldat im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
 Jakob von Wart (genannt 1274; † 1331), Minnesänger und Bruder von Rudolf von Wart
 Rudolf von Wart (genannt 1274; † 1309), Freiherr von Wart, wegen der Beteiligung am Mord von König Albrecht I. gerädert

sowie
 Freiherren von Wart, ein ehemaliges Adelsgeschlecht, im Gebiet des heutigen Kantons Zürich 

Siehe auch:
 Kahle Wart
 Vard
 Waart
 Ward
 Warden
 Wardt 
 Warth
 Warft